Miejscowości w USA:
 Broadview – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Broadview – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Yellowstone
Gminy w USA:
 Broadview (ang. Broadview Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Griggs